Abzac (Charente)
 Abzac (Gironda)

Desambiguações de topônimos